A Rohožník településnév jelentései:

Barátlak (Rohozsnyik) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban
Nádasfő szlovákiai község szlovák neve a Malackai járásban